Rodameuschel steht für verschiedene Orte:

 Rodameuschel (Frauenprießnitz), ein Ortsteil der Gemeinde Frauenprießnitz, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Rodameuschel (Mehna), ein Ortsteil der Gemeinde Mehna, Landkreis Altenburger Land, Thüringen